Ольга Павловна Кали́нина (урождённая Грачёва; 1907—1959) — советская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано). Заслуженная артистка РСФСР (1950). Лауреат Сталинской премии второй степени (1947).

Биография 
Родилась а в городе Нижний Тагил (ныне Свердловская область) в семье рабочего Павла Демьяновича Грачёва.

В 1938 году окончила Свердловское музыкальное училище.

В 1938—1939 годах артистка Свердловского АТОБ имени А. В. Луначарского, в 1939—1940 годах — Алма-Атинского АТОБ имени Абая, в 1940—1941 — Горьковского АТОБ имени А. С. Пушкина, в 1941—1942 — Молотовского АТОБ имени П. И. Чайковского. С 1942 года артистка САТОБ имени Н. Г. Чернышевского. Обладала тёплым, подвижным голосом, создавала образы, полные обаяния и грации. Занималась концертной деятельностью. Выступала в освобождённом Сталинграде.

Вела большую общественную работу, будучи депутатом Саратовского областного и городского Советов депутатов трудящихся многих созывов.

Умерла 28 июня 1959 года. Похоронена в Саратове на Воскресенском кладбище.

Творчество 
 «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова — Шемаханская царица
 «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова — Снегурочка
 «Руслан и Людмила» М. И. Глинки — Людмила
 «Иван Сусанин» М. И. Глинки — Антонида
 «Лакме» Л. Делиба — Лакме
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Розина
 «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно — Джульетта
 «Фра-Дьяволо» Д. Обера — Церлина
 «Травиата» Дж. Верди — Виолетта
 «Риголетто» Дж. Верди — Джильда
 «Кето и Котэ» В. И. Долидзе — Кето
 «Летучая мышь» И. Штрауса  — Розалинда
 «Нищий студент» К. Миллёкера — Лаура

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1947) — за исполнение партии Шемаханской царицы в оперном спектакле «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова
 заслуженная артистка РСФСР (1950)

Выпускники Свердловского музыкального училища им. П. Чайковского
Сопрано
Персоналии:Саратовский театр оперы и балета
Похороненные на Воскресенском кладбище